Problacmaea apicina är en snäckart som först beskrevs av Dall 1879.  Problacmaea apicina ingår i släktet Problacmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
apicina